Hoeven (België), een gehucht in de gemeente Overpelt
Hoeven (Gemert-Bakel), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Gemert-Bakel 
Hoeven (Halderberge), dorp in de Noord-Brabantse gemeente Halderberge
Hoeven (Land van Cuijk), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Land van Cuijk
Hoeven (Uden), voormalig gehucht, nu een wijk in het Noord-Brabantse Uden
Meervoud van hoef (dier), een lichaamsdeel van een dier
Meervoud van hoeve, een boerderij
een modaal werkwoord dat het ontbreken van noodzakelijkheid dan wel verplichting aangeeft